Роторни багер представља самоходну машину континуираног дејства намењену за откопавање јаловине и корисне супстанце на површинским коповима. Откопавање материјала врши се ведрицама које су равномерно распоређене и причврћене на ободу роторног точка. Истовремено са обртањем роторног точка у вертикалној равни и окретањем роторне стреле заједно са платформом у хоризонталној равни свака ведрица откопава из масива одрезак којије одређен обликом и геометријским параметрима. Обртањем роторног точка и наиласком пуних ведрица у зону истоварног сектора, материјал се празни из ведрица, предаје пријеммном транспортеру на роторној стрели и даље редом, зависно од броја тренспортера на багеру, задњем истоварном транспортеру.

Специјални део

Техничке карактеристике роторног багера SRs 1200x24/4+VR

Технички подаци  
Климатски услови-Умерена клима

Температура подручја за рад-25℃ до +35℃ (испод -5℃ може доћи до смањења учинка) 

Дозвољени нагиб:

Нагиб транспортне равни: 

Максимални дозвољени нагиб у правцу вожње (кретања) 10% уз следећа ограничења: 
 Ако је конзола радног точка, обртна столица и утоварни уређај у правцу кретања  
 Ако је нагиб попреко на правац кретања 2% без ветра 
 Ако је доња ивица радног точка око 1m изнад планума кретања 
Теоретски капацитет (насута јаловина при 100% пуњењу кашике, 50% удео прстенастог простора и најмање 3,2m висине реза) 3465m³/h

Радни точак

Главно оруђе  

Подручје за окретање конзоле точка према обртној столици-±90˚

Доња градња

Претоварно оруђе

Траке

Технологија рада багера 
Конструктивне карактеристике багера предодређују висину рада. Дубина копања испод нивоа багерског транспортера ограничена је максималним успоном траке радног точка, тј висином тачке вешања носача радног точка. Међутим користећи конструктивну могућност да се главни багерски транспортер у раду може кретати на +5m или -5m у односу на помоћни транспортер за претоварну траку, као и могућност спуштања и подизања утоварног левка и кретања помоћног транспортера не у нивоу етаже транспортера већ 4m изнад или 6 m испод етажног транспортера. 
Висина откопавања блока може а и не мора да одговара максималној откопној висини багера. У погону се најчешће тежи да се висина блока изједначи са максималном откопном висином багера јер се на тај начин повећава општа концентрација радова на откопу, тј смањује број етажа и захвата. Ово није увек могуће реализовати у погонским условима јер је висина блока често ограничена геомеханичким условима стабилности етажних косина и могућношћу вертикале поделе блока на подетаже одређених висина. Најраспрострањенија технологија рада роторног багера је рад у блоку. Багер се поставља у почетни положај тако да осовина радног точка буде у висини горње ивице етаже, да висина откопног реза буде ( ½ до ¾) пречника радног точка а ножеви кашика да додирују стенску масу. Затим се багер помера напред за дебљину реза а истовремено се катарка радног точка окреће према утоварној станици. Пошто се багер помера напред за дебљину реза, катарка се окреће према етажи уз истовремено кретање радног точка. По завршеном првом резу багер се помера поново напред а катарка се окреће према утоварној страни и тако се наизменичним окретањем катарке на једну и другу страну, и померање багера напред, откопава дубина блока у првом слоју висинске етаже. Сада се багер помера назад, уједно спушта катарку ради постављања радног точка у положај за откопавање другог слоја. Ове операције се понављају до завршетка откопавања једног блока.
По технолошким карактеристикама багер може да откопава максималну висину од 24m, али користећи могућност да при откопавању висинског блока може да, рампом од 3%, подигне оба транспортера на +4m, а затим и велики транспорт на +4m у односу на мали транспорт. Укупна откопна висина овог багера за један положај етажног транспортера се повећава и износи: 24+4+4=32m
При дубинском раду багер откопава један дубински блок крећући се напред, спуштајући оба транспорта рампом од 3%, а кад постигне дубину од -4m одржава ту дубину до краја. Након спуштања оба транспорта багера, багер се враћа у празан ход назад и почиње спуштање великог транспорта -4m у односу на мали транспорт а мали транспорт се креће рампом ширине 15-17m која је већ спуштена -4m у односу на транспортер са траком. Кад заврши откопавање овог блока може у одступању да уради и одступ – наступ, тзв касете дубине 4m. Дакле, укупна дубина откопавања за један положај етажног транспортера износи 4+4+4=12m. Максимално коришћење конструктивних могућности багера 
SRs 1200x24/4+VR у циљу остваривања откопне висине од 44m са утоваром откопних маса на један транспортни ниво не може се препоручити погонској оперативи из више разлога: 
 Рад под дубинским и висинским рампама повлачи за собом много маневарских покрета и празних ходова багера што се директно одражава на смањење капацитета и временског искоришћења багера;
 Кретање главног и помоћног транспортера у два нивоа смањује општу сигурност багера, повећава обим радова помоћне механизације, захтева сталну и високу стручну контролу траса и носивост тла.

Транспорт багера  SRs 1200x24/4+VR 
Сваки транспорт багера дужи од 50m обавља се према унапред припремљеној траси која мора бити урађена да задовољава техничке карактеристике багера. Дозвољени нагиб трасе по којој се креће багер одређује геодетска група копова у сагласности са управником откопа и на основу података техничке документације произвођача багера. Да би се обезбедила потпуна сигурност у транспорту управник откопа ће својом наредбом одредити стручно лице рударске службе који ће руководити организацијом транспорта багера. Транспорт багера са једног копа на други и са једне етаже на другу може се вршити само под условом да има урађен одговарајући пројекат а директор откопа ће својим решењем одредити стручно лице које ће руководити организацијом транспорта. Транспорт багера се може вршити само у току дневне видљивости.

Рад и руковање роторним багером SRs 1200x24/4+VR 
Руковање багером може вршити само стручно оспособљено лице са потребном квалификацијом за багеристу као што је: руковалац рударских машина или руковалац механизације у површинској експлоатацији. Руковалац роторног багера мора да буде потпуно физички и психички здрав. Здравствена способност се утврђује на редовном систематском прегледу који се обавља једном годишње. 
Посаду багера чине: 
 Руковалац багера – багериста 
 Руковалац утоварне траке – тракиста 
 Бравар 
 Мазач 
 Електричар
 Планир мајстор 
 Помоћни радници (по потреби)
 
Посада багера мора једном годишње имати обуку и проверу из области заштите на раду. Руковалац багера одговоран је за његов рад. Сви остали чланови посаде одговорни су за рад багера из своје делатности. 
Надзорно техничко особље рударске, машинске и електро струке одговорно је за безбедан рад багера из делокруга своје делатности.

Упутство за поједине погоне

Пуштање погона у рад  
Укључивање погона за копање и транспортовање се врши из кабине багеристе уз претходан договор са тракистом. Пре него што транспортне траке крену у рад мора се дати звучни сигнал који се принудно укључује заједно са укључивањем справе. Укључивање појединачних погона је могуће само редоследом утврђеним у блокади. 
 Претоварна трака  
 Међутрака  
 Пријемна трака  
 Радни точак 

У блокаду се даље укључују и постројења етажних транспортера и утоварна колица. Управљање појединих погона, тј погонским групама, врши се централно из кабине багеристе, тј кабине тракисте, или локално.

Заустављање погона за транспортовање и копање 
Искључивање експлоатационих погона може се обавити, како из кабине багеристе, тако и из кабине тракисте. Заустављање иде у смеру експлоатације следећим редоследом: 
 Радни точак 
 Пријемна трака 
 Међутрака 
 Претоварна трака 

Ако је то могуће, треба траке пре заустављања испразнити да не би дошло до преоптерећења погонских мотора при ступању у рад.

Гусенични возни механизам  
Укључење гусеничног возног механизма врши се из кабине багеристе. Није дозвољена вожња преко препрека као што су камење, прагови, колосеци итд. Једноставне неравнине испод спољашње ивице једног чланка гусеничног ланца не смеју да пређу 70мм у односу на суседни чланак. Планум вожње увек мора да буде слободан без препрека. Нарочито треба водити рачуна код управљања справом кад је мраз. У замрзнутим траговима је линијска вожња дозвољена само ако унутрашње ивице трагова не врше бочни принудни притисак на гусенични ланац. 
Гусенични ланци који су замрзли на плануму се ослобађају само праволинијском вожњом. Залеђене грудве између захватних брегова могу врло лако да доведу до сметњи. Гусенични ланци се услед тога веома затежу па у најнеповољнијим околностима може доћи чак и до кидања. Приликом напуштања багера багериста мора да се увери да кочнице потпуно дејствују да би спречио нежељено кретање справе на нагибу и у случају олује.

Дужности посаде багера пре почетка и у току рада багера

Дужности руковаоца багера 
 За свој рад руковалац багера је одговоран пословођи смене система од кога прима задатке и коме подноси извештај о вршењу послова и радних задатака. 
 У делокругу свог рада багериста обавља следеће задатке:  
 Рукује багером и изводи све послове у саставу технолошког процеса откопавања угља у оквиру технолошких могућности на површинском копу  
 Одговоран је за правилан рад багера  
 По доласку на багер дужан је да од руковаоца којег смењује саслуша примедбе и запажања на багеру и његовој околини као и да прочита и потпише  
 извештај о раду багера у претходној смени 
 Врши визуелни преглед целог багера
 Утврђује положај високонапонског кабла
 Проверава исправност телефонских и УТК веза 
 Проверава да ли су исправни звучни и светлосни сигнали
 Проверава исправност свих команди на командном путу 
 Проверава сандуче са санитетским материјалом и контролише стање материјала
 Прегледа да ли су сва упутства за руковање и одржавање на багеру 
 Проверава противпожарне апарате (њихову исправност и бројно стање) 
 Пише извештај о раду багера у својој смени 
 Преноси багеристима следеће смене евентуалне проблеме на багеру 
 Утврђује присуство багерске посаде и распоређује их на своја радна места
 Уколико утврди да неко од багерске посаде не испуњава тражене услове за рад, руковалац багера га не распоређује на радно место, о чему обавештава непосредног руководиоца
 Уколико на багеру недостаје бравар или електричар багериста може пустити багер у рад уколико је он исправан а по добијању сагласности од шефа смене, тј шефа машинског или електро одржавања у смени. Под оваквим условима може радити до појаве првог квара, а рад наставља по отклањању квара и констатације особе задужене за одржавање да је багер исправан 
 После констатације да је багер исправан за рад обавештава диспечера о спремности за рад 
 Пре почетка и у току рада је дужан да стално осматра радну средину (планум, чеону и бочну косину)
 Преко планир мајстора контролише нагиб под којим ради багер
 Стално осматра инструменте на синооптичкој табли преко којих контролише правилан рад и исправност појединих уређаја на багеру 
 За време застоја организује чишћење багера и лично је одговоран за његову чистоћу 
 Одржава интерфонску везу са тракистом
 Стално прати материјал који се копа
 Рукује са краном
 Задужује лица која ће контролисати исправност и постојаност табле упозорења
 Придржава се прописаних мера заштите на раду 
 Обавља све друго што је у делокругу његовог рада

Све информације у вези функционалности и исправности багера које багериста добије од других чланова посаде багера дужан је да пренесе диспечеру ради евиденције и обавести надзорно техничко особље и друга лица у зависности од потребе.

Дужности тракисте 
За свој рад тракиста је одговоран пословођи смене система од кога прима задатке и коме подноси извештај о извршењу послова и радних задатака. Пре почетка и у току рада багера тракиста је дужан: 
 Рукује утоварном траком у циљу постављања исте изнад утоварних колица  
 Проверава интерфонске везе са багеристом с којим мора бити у сталној вези 
 Кад добије знак од багеристе пушта у погон утоварну траку и усклађује положај утоварне траке и утоварних колица  
 У случају одступања од нормалног рада зауставља рад багера и утоварне траке  
 При раду багера прати рад утоаврне траке и рад етажног транспортера 
 Визуелно прати материјал који се претовара и уколико примети неки страни предмет врши заустављање багера и наредног транспортера 
 Договара се са багеристом при покретању стреле траке (по хоризонтали и вертикали) 
 Преноси руковаоцу наредне смене стварно стање на том делу багера 
 Води књигу извештаја  
 Врши детаљно чишћење утоварне траке и истоварног левка  
 За време стајања система чисти утоварни колосек 
 Контролише исправност звучне и светлосне сигнализације своје кабине 
 Проверава исправност свих команди на пулту  
 Контролише исправност уређаја за неопходно стоп заустављање багера  
 Одмах обавештава багеристу за било какве неисправности или промене при раду багера 
 Да ради у оквиру техничких карактеристика багера и прописане технологије  
 Да се придржава прописаних мера заштите на раду  
 Да ради све друго што је у делокругу његовог рада

Дужности бравара  
За свој рад непосредно је одговоран надзорнику, односно пословођи машинског одржавања система од кога прима налоге за извршење послова и радних задатака. 
Пре почетка рада багера и у току рада багера бравар је дужан да контролише и одржава исправност и функционалност свих машинских елемената и склопова, а нарочито је дужан да контролише: 
 Исправност целокупне конструкције багера 
 Исправност свих погона, дотегнутости гусеница и ужад за дизање радног точка и кабине багеристе  
 Исправност свих кочионих уређаја, рад редуктора, температура лежајева, функционалност инсталација за подмазивање, ниво и количина мазива, исправност елемената транспорта 
 Исправност газишта заштитних ограда и прелаза 
 Исправност трака и њима припадајућих ротирајућих делова  
 Исправност челичних ужади 
 У свакој смени визуелно контролише функционисање заштитне опреме и у случају неисправности обуставља рад багера и приступа поправци 
 Постојаност и исправност табела упозорења 
 У случају потребе зауставља рад багера у смени и о томе преко диспечера обавештава машинског надзорника. У случају да не може сам да отклони квар, тражи стручну помоћ 
 Чита и потписује извештај бравара из претходне смене 
 Своја запажања и радове који су се изводили у току смене на багеру дужан је да евидентира у дневник рада багера 
 Дужан је да у току смене обавештава багеристу о исправности и свим променама на багеру 
 Да се придржава прописаних мера заштите на раду

Дужности мазача на багеру 
За свој рад непрестано је одговоран пословођи машинског одржавања система од кога прима налоге за извршење послова и радних задатака. 
Пре почетка рада и у току рада багера мазач је дужан да контролише исправност система за подмазивање на багеру, а места која се ручно подмазују да их у току смене редовно подмазује.
У току рада багера мазач је дужан: 
 Да врши свакодневни преглед, контролу функционалности уређаја и система за подмазивање, визуелно и преко контролних инструмената
 Отклања на истим уочене недостатке како би могли у току непрекидног рада справе да нормално врше своју функцију 
 Да контролише сва места која се ручно и аутоматски подмазују, количину мазива у њима као и правилну распоређеност мазива 
 Да не дозволи да места која се ручно или аутоматски подмазују остану без мазива 
 Да врши замену мазива у склоповима који имају затворене системе подмазивања
 Да обавести багеристу да заустави багер да би подмазао места која се не смеју подмазивати док багер ради
 Да се придржава прописаних мера заштите на раду

Дужности електричара на багеру 
За свој рад непосредно је одговоран пословођи електро одржавања система од ког прима налоге за извршење послова и радних задатака. Пре почетка рада и у току рада багера електричар на багеру дужан је да контролише и одржава функционалност и исправност електро – опреме. Дужан је да отклања застоје на основној и пратећој електро опреми багера у току производње у смени. Дужан је да врши превентивни и контролни преглед уређаја и погонска мерења у смени. Дужан је да врши прикључивање електричног аларма, пумпи и друге електро опреме. Одговоран је за безбедност помоћних радника. Дужан је да врши превентивни и контролни преглед уређаја и погонска мерења у смени, а нарочито је дужан да контролише: 
 Исправност граничника
 Исправност потезних и стоп прекидача
 Исправност електромотора
 Исправност електрокочница 
 Исправност сигнално – сигурносних уређаја 
 Исправност осветљења на багеру 
 Исправност телефонских и УКТ веза 
 Исправност и бројно стање преносивих светиљки
 Исправност уређаја за намотавање и одмотавање кабла 
 Исправност мерних инструмената
 Исправност свих заштитних ограда, врата, мрежа и слично како би се спречило улажење људи у опасне зоне и додиривање напона 
 Исправност и бројно стање табли упозорења
 Исправност и бројно стање атестираних заштитних гумених рукавица и виљушки за пренос високог напона 
 Исправност високонапонског доводног кабла 
 Исправност свих прикључака 
 Да прочита извештај електричара претходне смене 
 Да багеристу упозори и у току смене обавештава о исправности и свим променама на багеру
 Да електричне уређаје и постројења чисти и редовно одржава
 Да се придржава прописаних мера заштите на раду

Дужности планир мајстора на багеру  
За свој рад планир мајстор је одговоран пословођи система смене од кога прима задатке и коме подноси извештај о вршењу послова и радних задатака. Пре почетка и у току рада багера планир мајстор је дужан: 
 Да по доласку на багер од планир мајстора из претходне смене слуша примедбе и запажања уочена у околини багера
 Да предузме мере да се са површине терена у непосредној близини багера, односно оног дела који ће у тој смени бити откопан, уклоне сви предмети који би могли угрозити безбедност људи и багера
 Да води рачуна о утоварним колицима (да очисти шине по којима се колица крећу, положај блокадног и телефонског кабла) 
 Да контролише стање бочне и чеоне косине етаже као и стабилност трасе по којој се багер креће 
 Да води планум багера према задатој технологији (хоризонтално или по задатом нагибу)
 Да врши преглед гусеница
 Да организује помоћне раднике у договору са багеристом на чишћењу багера и утоварних колица од залепљеног и расутог материјала 
 Да одржава канале који воде воду из бочне и чеоне косине 
 Да води рачуна о положају блокадног и телефонског кабла 
 Да прати транспорт багера по етажи
 Да се придржава прописаних мера заштите на раду

Дужности помоћних радника на багеру  
Број помоћних радника на багеру у смени одређује се према тренутној потреби. За свој рад на багеру одговорни су пословођи система. Помоћни радник је дужан: 
 Да одржава чистоћу на багеру 
 Да ради на ручном копању канала и пропуста на етажи и одлагалишту  
 Да ради на преношењу лампиона, понтона, ролни, пумпи и осталог што је везано за нормалан процес рада система  
 Да обављају послове везане за преношење и развлачење високонапонског кабла при транспорту багера, при чему је обавезан да користи високонапонске виљушке при премештању кабла под напоном 
 Да се придржава прописаних мера заштите на раду

Сигурносни уређаји на багеру  
За ограничење различитих кретања предвиђени су крајњи прекидачи који су обухваћени у електро документацији. Крајњи прекидачи не ослобађају особље од прекидања радних кретања багера. Непажња може да доведе до штетних сметњи и препоручује се да се кретање одређене погонске групе искључи пре него што достигну граничне положаје, да се у принципу крајњи прекидачи не активирају. Код неких погона су предвиђени предсигнални прекидачи. Предсигнални прекидачи показују да је скоро достигнут крајњи положај до главних прекидача. 
Ако кретање достигне крајњи прекидач, а не дође до заустављања кретања, то значи да није дошло до искључења мотора од стране припадајуће заштите мотора. У таквом случају багериста мора, помоћу нужног прекидача који се налази на командном пулту, да заустави багер.
Пренос снаге од електромотора до редуктора радног точка врши се преко хидродинамичне спојнице. Када дође до преоптерећења радног точка, долази до проклизавања спојнице и искључења напона на електромотору радног точка. Тиме се спречава хаварија радног точка, редуктора радног точка и конструкције стреле радног точка. На редукторима за кружно кретање багера налазе се ламеласте клизне спојнице које штите багер од настанка хаварије приликом кружног кретања у току копања. 
Да би се избегле, односно ограничиле хаварије, као и код опасности по људство, постоји могућност искључивања свих багерских погона помоћу нужног прекидача који су постављени по целом багеру. 
За ограничавање стазе кретања горње градње у односу на доњу градњу у оба смера су постављени крајњи прекидачи: 
 Команда као предсигнал  
 Команда као сигнал  
 Команда за „све стој“ 
Затим у кабинама багеристе и тракисте постоје уграђени оптички уређаји – показивачи, на којима се може видети тренутан положај горње градње претоварке у односу на доњу градњу. Треба избегавати да дође до наилажења на крајњи прекидач.

Мере заштита при раду роторног багера SRs 1200x24/4+VR 
 Сваки члан посаде багера мора имати адекватну стручну спрему за обављање послова који су му поверени. Роторним багером сме да управља искључиво руковалац багера. 
 Сваки члан посаде багера мора имати извршен редован лекарски преглед и обављену редовну проверу знања. 
 Посада роторног багера мора имати и користити личну заштитну опрему у складу са правилником о ЛЗС, као и сва средства техничке заштите при раду која су им на располагању. Надзорно – техничко особље и лица за безбедност и здравље на раду приликом обиласка, дужни су да контролишу посаду багера да ли користе ЛЗС и да ли се придржавају мера заштите на раду. Уколико се утврди да неки члан посаде багера не поседује ЛЗС или не користи средства заштите на раду, надзорно – техничко особље је дужно да га удаљи са посла. 
 На почетку смене посада багера је дужна да изврши преглед роторног багера у смислу техничке исправности и да све проблеме и запажања упише у дневник багера који се налази у кабини багеристе 
 Уколико посада багера не примети никакве недостатке на багеру и писменим путем у дневнику багера констатује да је он исправан за рад, обавештава диспечера да је багер исправан за рад. Сви евентуални недостаци, кварови или интервенције који се јаве у току рада морају бити уписани у књигу багера. 
 Контролу вођења дневника багера у обавези је да врши надзорно – техничко особље, као и лице за безбедност и здравље на раду приликом својих обилазака багера. 
 При пуштању роторног багера у рад багериста мора дати звучни сигнал упозорења у трајању најмање 10ѕ а приликом транспорта у трајању најмање 20ѕ. Звучни сигнал мора бити препознатљив а сви запослени на површинском копу морају знати његово значење 
 Уколико процени да носивост тла не обезбеђује довољну стабилност роторног багера при наступању, планер мајстор је дужан да о томе обавести рударског пословођу, шефа система и диспечера. Наведени су дужни да предузму мере за сигурно напредовање роторног багера а за то време багериста је дужан да, уз помоћ планир мајстора, постави роторни багер на сигурно место 
 Уколико је багериста принуђен да напусти своју кабину, дужан је да о томе обавести диспечера, заустави роторни багер, искључи командни напон и закључа кабину. У току извођења оправки роторног багера, багериста је дужан да буде у својој кабини на багеру. 
 У случају повреде неког запосленог на багеру или око њега, багериста је дужан да одмах телефоном или преко УТК уређаја обавести о томе диспечера и рударског пословођу. 

Да би безбедност рада била задовољавајућа морају се поштовати следећи радни услови:
 Када је брзина ветра изнад 20м/ѕ мора се прекинути рад багера. Траке треба испразнити, доњу ивицу радног точка поставити на 1 m изнад планума вожње а стрела радног точка и одложне стреле треба да се поставе у смеру дувања ветра тако да површина на коју ветар делује буде што мања. 
 Заустављени радни точак не сме се притискати уз косину
 Када се радни точак ослони на косину морају реаговати крајњи прекидачи за олабављење сајли
 Код кретања багера у транспорт радни точак треба спустити на 1 m изнад планума вожње а стрелу радног точка поставити у смер кретања
 Морају се поштовати прописани нагиби

Табела упозорења  
Табеле упозорења на багеру морају бити постављене на истакнутом и видном месту, одговарајуће величине, како би могле лако да се уоче. Морају бити израђене од лима и исписане лако уочљивом бојом. 
На багеру морају бити постављене следеће табеле упозорења: 
 Пажња преклопне степенице-2 ком
 Забрањен приступ неовлашћеним лицима на багеру-2 ком
 Забрањено чишћење, подмазивање и оправке ротирајућих 
 делова док багер ради-2 ком
 Високи напон – опасно по живот!-2 ком
 Забрањен улаз неовлашћеним лицима у електропостројење-2 ком
 Забрањено задржавање у радном кругу багера-2 ком
 Забрањен пролаз и задржавање испод подигнутог терета-2 ком
 Забрањен прелаз преко траке-2 ком
 Носивост платформе 20N/m2-2 ком
 Сигнал за кретање багера: дуг, непрекидан звук сиреном, 
 багер креће у транспорт или рад-2 ком
 Табела са основним техничким карактеристикама багера, димензије 1200x800mmm која треба да садржи: име произвођача, тип багера, фабрички број, годину 
 производње, теоретски капацитет и радну тежину багера-1 ком
 Табела са укупном тежином баласта-1 ком
 Обавезна употреба личних заштитних средстава-2 ком
Посада багера и надзорно – техничко особље дужно је да контролише табелу упозорења. Уколико дође до оштећења на било којој табели упозорења иста се мора заменити.

Заштита и противпожарна средства на багеру  
На багеру мора постојати прибор за прву помоћ који се налази у кабини багеристе. Потрошња санитетског материјала мора се евидентирати у књигу о потрошњи истог. 
На багеру морају постојати носила и иста се морају сместити тако да у случају потребе мору лако и брзо да се употребе. На багеру морају постојати најмање два пара атестираних гумених рукавица и најмање две високонапонске виљушке за пренос кабла под напоном.

Противпожарна заштита 
На багеру према плану заштите од пожара постављено је 46 исправних противпожарних апарата, који треба да стоје на предвиђеном месту. Посада мора бити увежбана и обучена за њихово коришћење. 
Свака употреба ових апарата и место појаве пожара морају се евидентирати у дневник рада багера. Багериста мора да обавести диспечера да је противпожарни апарат употребљен и на којем месту. Диспечер мора одмах обавестити службу ЗОП-а о појави пожара на багеру и да тражи да се искоришћени апарат замени. 
Служба заштите од пожара на сваких 6 месеци врши контролу апарата. Уколико на багеру постоји хидрантска мрежа или аутоматски систем за дојаву и гашење пожара, посада мора бити упозната са њиховим радом. Обука посаде у коришћењу и праћењу рада ових система је обавезна. Потребно је периодично вршити контролу исправности постављених система.

Транспорт багера  
За транспорт багера са једне етаже на другу или за дуже транспорте, руководилац ПК је дужан да изда посебно упутство које мора бити усаглашено са техничким карактеристикама багера и мора садржати: 
 Датум почетка транспорта багера
 Опис трасе по којо се креће багер по тачно утврђеним уздужним и попречним нагибом
 Циљ транспорта и место до којег се багер транспортује
 Име и презиме лица, са њиховим квалификацијама, која су задужена за транспорт
 Средства која се користе за време транспорта
 Да се утврди начн место прикључивања високонапонског кабла за време транспорта
 Нако завршеног транспорта, шеф система заједно са машинским и електро инжињерима система дужни су да изврше детаљан преглед багера. На основу тог записника руководилац копа издаје писмено одобрење за почетак рада багера. У оквиру технологије откопавања одобрено је ретање багера о етажи. Са овим руководи рударски посовођа система ут присуство машинског и електро надзорника. При транспорту багера мора да постоји и телефонска или УКТ веза са диспечером.

Одржавање багера SRs 1200x24/4+VR 
Одржавање багера има велики значај како за сигурност и безбедност запослених, тако и за његов век трајања. Машинска и електро служба мора да посвете пажњу на техничку исправност багера. Сви електро уређаји, сигнално-сигурносни уређаји, каои сви машински делови (редуктори, системи за подмазивање, спојнице итд) морају се редовно контролицати и одрзавати.
Постоје три врсте одржавања багера:
 Текуће одржавање
 Сервисно одржавање
 Инвестиционо одржавање

Текуће одржавање 
Оно се врши у току смене и циљ му је да одржи багер у исправном и функционалном стање и обезбеди безбедан рад. Ово одржавање се базира на прегледима и контроли иправности целог багера, као и отклањању ситних кварова. Због спрцифичних радова,а најчешће и због брзине може доћи до гршке.. зато надзорно-техничко особље мора дити обавештено о насталом квару да би организовали његово отклањање.

Сервисно одржавање багера 
Сервисно одржавање се врши према плану сервисног одржавања ипрема сервисним листама. Сервисне листе састављанадзорно-техничко лице машинске и електро струке система. Сервис у исто време врши масинска и електро служба. У зависности од технолошких услова и тренутне ситуације директор копа можа да промени термин сервиса.

Инвестиционо одржавање 
Инвестиционо одржавање се врши према плану инвестиционог одржавања за површински коп. Ово одржавање врши група за инвестиционо одржавање или група из састава површинског копа коју формира руководеће особље копа. 
Директор копа треба да донесе решење за инвестициону оправку које садржи: 
 Почетак и завршетак оправке  
 Ко врши инвестициону оправку 
 Имена лица која врше надзор у току оправке  
 Лица која врше комисијски пријем радова по завршетку оправке 

По завршеној оправци багера и функционалним пробама служба заштите врши детаљан преглед багера и даје писмену сагласност за пуштање багера у рад.

Напајање роторног багера  
Тренутно стање роторног багера погонске ознаке 8 се напаја из трафо станице Зеоке VI преко далековода VI/11. На далеководу VI/11 прикључена је кућица 108. На А страну кућице 108 прикључена је станица 64 а на Б страну кућице 64 прикључена је погонска станица 2.6 а на њу Б-15. Глодар 8 се тренутно напаја са погонске станице Б-15.

Противпожарна заштита 
Звучна и прихваћена подела пожара на класе према којима се примењују одговарајућа средства за гашење је следећа: 
 I класа – А – сагорљиве чврсте материје органског порекла 
 I класа – АX – сагорљиве чврсте материје класе А код којих вода при гашењу не може да продре због веће наслаге прашине. Води се због тога додају супстанце које смањују површински напон воде  
 II класа – B – запаљиве течности, нпр бензин, уља, лакови итд. 
 III класа – C – запаљиви гасови под притиском, нпр метан, пропан, ацетилен... 
 IV класа – D – сагорљиви лаки метали као што су алуминијум и магнезијум 
 V класа – Е – електрични уређаји, нпр трансформатори, генератори... 

Експлозивни гасови подељени су на групе паљења и експлозивне класе а према овој подели разликују се експлозивне заштите електро уређаја.
 A – тачка паљења преко 450˚
 B – тачка паљења преко 300˚
 C – тачка паљења преко 150˚
 D – тачка паљења преко 120˚

Види још 
Роторни багер
Роторни багери у Рударском басену „Колубара”

Референце 

Рударска опрема